George Fuller peut faire référence à:

 George Fuller (1861-1940), homme politique australien ;
George Fuller (1822–1884), peintre américain de figures et de portraits ;
George Fuller (1802–1888), représentant américain de la Pennsylvanie ;
George A. Fuller (1851–1900), architecte et entrepreneur général, "inventeur" des gratte-ciel modernes ;
George C. Fuller, théologien américain et président de séminaire ;
George Fuller (1833–1927), homme politique libéral britannique ;
George F. Fuller (1869–1962), industriel à Worcester, Massachusetts, États-Unis ;
George W. Fuller (1868–1934), ingénieur sanitaire ;
George Fuller, architecte de Chicago, collègue de Floyd Naramore.